Тихомиров, Николай Иванович:
 Тихомиров, Николай Иванович (1843—1913) — лейб-окулист, доктор медицины, действительный тайный советник.
 Тихомиров, Николай Иванович (1855 — ?) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (1905).
 Тихомиров, Николай Иванович (1859—1930) — советский учёный, изобретатель, Герой Социалистического Труда.